Micrura (snoerwormen), geslacht van snoerwormen
 Micrura (spinachtigen), onderklasse uit de klasse spinachtigen